Sektor 6 steht für:

 Sektor 6 (Bukarest), Bezirk von Bukarest
 Sektor 6 (Madrid), Stadtteil von Madrid